Maria Magdalena penitent, escultura barroca de Pedro de Mena del 1664
 Magdalena penitent (El Greco), pintura del Greco al Cau Ferrat Sitges
 Magdalena penitent (El Greco, Budapest), pintura del Greco al Museu de Belles Arts de Budapest
 Magdalena penitent (El Greco, Montserrat), pintura del Greco al Museu de Montserrat
 Magdalena penitent (Donatello)